Boyce Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boyce Hill (Arkansas)
 Boyce Hill (Massachusetts)
 Boyce Hill (New York)
 Boyce Hill (Vermont)